Змагання з шорт-треку на дистанції 1500 м серед чоловіків відбулися 12 лютого 2010 року.

Призери

Змагання

Відбірочні змагання

Півфінал 
До головного фіналу проходять перші два,  3-4 проходять у фінал B.

Фінал

Фінал B

Фінал A

Посилання 

 Шорт-трек на офіційному сайті ігор  

Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010